Калачинский — фамилия. Известные носители:

 Калачинский, Михась Иванович (1917—1990) — белорусский советский поэт, переводчик, сценарист, военный журналист. Заслуженный работник культуры БССР.
 Прокопий Калачинский (? — после 1709) — церковный и просветительский деятель, философ, педагог, профессор философии, ректор Киево-Могилянской академии.